Fuentes steht für:
 Fuentes (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Fuentes ist der Name folgender Orte in Spanien:
 Fuentes (Cuenca), Gemeinde (Municipio) in Cuenca, Spanien
 Fuentes Calientes
 Fuentes Claras
 Fuentes de Andalucía
 Fuentes de Año
 Fuentes de Ayódar
 Fuentes de Béjar
 Fuentes de Carbajal
 Fuentes de Ebro
 Fuentes de Jiloca
 Fuentes de León
 Fuentes de Magaña
 Fuentes de Nava
 Fuentes de Oñoro
 Fuentes de Ropel
 Fuentes de Rubielos
 Fuentes de Valdepero

Siehe auch:
 Fuente